Schloss Treskow steht für:

 Schloss Treskow (Biedrusko), Schloss in Biedrusko, Polen
 Schloss von Treskow, Schloss in Strykowo, Gemeinde Stęszew, Polen